Billy Lund (né le  à Roseau, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 || Université du Minnesota-Duluth || NCAA ||20 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Vulcans de St. Paul || USHL ||48 ||27 ||39 ||66 ||84 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Huskies de St. Cloud State || NCAA ||35 ||6 ||16 ||22 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Huskies de St. Cloud State || NCAA ||38 ||11 ||24 ||35 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Huskies de St. Cloud State || NCAA ||36 ||10 ||24 ||34 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1997-1998 || Ice Pirates de Lake Charles || WPHL ||69 ||18 ||40 ||58 ||34 ||4 ||2 ||2 ||4 ||8  
|-
|1998-1999 || Ice Pirates de Lake Charles || WPHL ||68 ||36 ||49 ||85 ||100 ||11 ||3 ||8 ||11 ||18
|-
|1999-2000 || Ice Pirates de Lake Charles || WPHL ||70 ||25 ||48 ||73 ||88 ||6 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2000-2001 || Ice Pirates de Lake Charles || WPHL ||70 ||13 ||52 ||65 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques Roller Hockey 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995 || Blue Ox du Minnesota || RHI ||23 ||10 ||28 ||38 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Arctic Blast du Minnesota || RHI ||27 ||29 ||35 ||64 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Jackals d'Orlando || RHI ||24 ||32 ||46 ||78 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998 || Bullfrogs d'Anaheim || MLRH ||19 ||20 ||50 ||70 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999 || Blue Ox du Minnesota || RHI ||21 ||14 ||31 ||45 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1971
Naissance à Roseau (Minnesota)
Joueur de roller in line hockey
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Ice Pirates de Lake Charles
Attaquant de hockey sur glace